David Adickes – scultore statunitense
 Erich Adickes – filosofo tedesco
 Mark Adickes – ex giocatore di football americano statunitense